Janne Kolehmainen (né le  à Lappeenranta en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || SaiPa || SM-liiga ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || SaiPa || SM-liiga ||29 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || SaiPa || SM-liiga ||36 ||0 ||2 ||2 ||45 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2006-2007 || SaiPa || SM-liiga ||50 ||4 ||5 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || SaiPa || SM-liiga ||54 ||6 ||5 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||55 ||6 ||5 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||50 ||4 ||4 ||8 ||53 ||17 ||1 ||1 ||2 ||33
|-
|2010-2011 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 58|| 12|| 9|| 21|| 60|| 2|| 0|| 0|| 0||2
|-
|2011-2012 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 54|| 11|| 4|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || KalPa || SM-liiga || 57|| 8|| 8|| 16|| 54|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || KalPa || SM-liiga || 53|| 6|| 5|| 11|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KalPa || Liiga || 57|| 9|| 7|| 16|| 94|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2015-2016 || JYP Jyväskylä || Liiga ||31|| 7 || 5 || 12 || 18 || 13 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
|2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga ||55 ||6 || 3 || 9 || 28 || 15 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 47 || 4 || 9 || 13|| 61 || 6 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
|2018-2019 || JYP Jyväskylä || Liiga ||57 || 3 || 2 || 5 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2019-2020 || Sheffield Steelers || EIHL || 23 || 2|| 1|| 3|| 10 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|-
|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior U18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2005 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 14 ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Sheffield Steelers
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Lappeenranta